Мокетт, Жюльен (нидерл. Julien Jean Rudolphe Moquette, 19 декабря 1873, Снеек — февраль 1945) — голландский шахматист.
 Мокетт, Эрмина (фр. Hermine Christine Hélène Moquette; 25 апреля 1869, Слёйс — 17 декабря 1945, Билтховен, ныне в составе общины Де-Билт) — нидерландский историк-архивист.